Локомотивные депо Октябрьской железной дороги — структурные подразделения дирекций тяги, моторвагонной дирекции, дирекции по ремонту тягового подвижного состава. Первые локомотивные депо (называвшиеся тогда "Паровозными сараями") на Октябрьской (тогда еще Николаевской) железной дороге были основаны в 1850 году, часть из них (Москва-Октябрьская, Тверь, Бологое, Малая Вишера, Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский) по-прежнему находятся в эксплуатации. Наиболее современными из существующих предприятий являются открытые в 2000 году моторвагонные депо Крюково и, крупнейшее в Европе, депо Санкт-Петербург-Московское.

Основные локомотивных депо Октябрьской железной дороги

Закрытые и переданные в подчинение локомотивные депо

Филиалы и цеха основных депо

Базы запаса локомотивов 

У станции Шушары также находится Паровозный Музей — база запаса Музея Октябрьской железной дороги.
У станции Лебяжье — база запаса Музея Октябрьской железной дороги.
У станции Зеленогорск — база запаса

Сноски

Примечания

Ссылки 

Список депо на сайте Октябрьская железная дорога

Октябрьская железная дорога